Ursídeos - família de mamíferos plantígrados.
Urso Barney - personagem de desenhos animados.
Urso Colimério - personagem da Disney.
Urso de pelúcia
Urso dançarino
Urso (cultura gay)

Desambiguação